Мареган — иранский топоним. Может означать:

 Мареган (река)
  — деревня.

См. также 
 Марегун